Ивановский сельский совет () — входит в состав
Петриковского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Ивановка.

Населённые пункты совета 
 с. Ивановка 
 с. Гречаное 
 с. Клешнёвка 
 с. Кулеши 
 с. Радостное

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Кваки

Примечания